Parafie  pod wezwaniem św. Piusa:

 Parafia św. Piusa V w Dęblinie
 Parafia św. Piusa X w Rudzie Śląskiej
 Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach

Pius, św.
!